Miejscowości w Polsce:
 Kąkowa Wola
 Kąkowa Wola-Parcele